UFC Fight Night: Херманссон vs. Вайдман (англ. UFC Fight Night: Hermansson vs. Weidman, также известно как UFC Fight Night 174 и UFC on ESPN+ 32) было запланированным турниром по смешанным единоборствам, организованным Ultimate Fighting Championship, который первоначально планировалось провести 2 мая 2020 года на спортивной арене «Chesapeake Energy Arena» в городе Оклахома-Сити, штат Оклахома, США. Из-за пандемии COVID-19 президент UFC Дэйна Уайт объявил 9 апреля, что, начиная с оригинального UFC 249, все будущие события (включая это) отложены на неопределенный срок. Событие было официально отменено 20 апреля.

Подготовка турнира 
Мероприятие стало третьим, что промоушен организовывал в Оклахома-Сити после UFC Fight Night: Диас vs. Гиллард в сентябре 2009 года и UFC Fight Night: Кьеза vs. Ли в июне 2017 года.

Главным событием турнира стал бой в среднем весе между бывшим чемпионом UFC в среднем весе Крисом Вайдманом и Джеком Хермансоном.

Изменения карда 
На турнире был запланирован бой в женском легчайшем весе между Сарой Альпар и Дудой Сантаной. Однако, Сантана была снята с турнира по неизвестным причинам и заменена Ванессой Мело.

Ожидалось, что бой в женском легчайшем весе между Джулией Авилой и Кароль Роса состоится на оригинальном UFC Fight Night: Оверим vs. Харрис. Тем не менее, событие было отменено из-за пандемии COVID-19. Поединок был перенесён на это событие.

Из-за ограничений на поездки, связанных с пандемией COVID-19, некоторые бразильские бойцы не смогли принять участие в соревнованиях из-за проблем с визой на исходную дату — Марина Родригес и Ванесса Мело.

Анонсированные бои 
Далее указаны бои, которые были официально анонсированы UFC и планировались до момента отмены турнира.

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания 

Турниры UFC Fight Night
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19